Курортный проспект — топоним, обозначающий преимущественно главную улицу в населённых пунктах-курортах, в которых он расположен:

Россия 
 Курортный проспект — проспект в Зеленоградске
 Курортный проспект — главный проспект в Сочи

Украина 
 Курортный проспект — проспект в селе Коблево Николаевской области.